

Дибова () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Котел.
 Дибова () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Рудозем.

Див. також 
 Дибова Махала